Le mot anglais element (pluriel : elements) correspond au français «  ».

Sciences et techniques 
 Elements est une revue scientifique.

Culture et société

Entreprises et produits 
 Element (ex Riot.im) est un logiciel libre de messagerie instantanée sécurisée.
 Element est une marque de skateboard créée en 1992.
 Honda Element est un SUV du constructeur automobile Honda, vendu exclusivement aux États-Unis et au Canada (2002-2011).

Musique 

 Elements, un album de Roger Glover sorti en 1978 ;
 Elements, un album du groupe Atheist sorti en 1993 ;
 Elements, un album du compositeur et pianiste italien Ludovico Einaudi, sorti en 2015.